Byrne (varianti: Byrnes, O'Byrne, O'Byrnes, Burns, Beirne) è un cognome anglosassone. Il termine significa "corvo", e deriva dall'irlandese Ó Broin.

Persone

Pagine correlate 
 O'Byrne
 James Byrne